Роже́ Анже́ () ( — ) — французский  работавший над проектом Ауровиль.

Биография 
Роджер Анже родился в Париже и является младшим из трех сыновей адвоката Анри Анже. Изначально Роже Анже хотел стать хирургом. Из-за войны он прошел стажировку в Антибе в мастерской художника Капелло. Впечатленный его рисунками, Капелло побуждает его изучать архитектуру. При подготовке своего диплома Роже Анже впервые за два года познакомился с архитектурой в мастерской Поля-Жака Грилло. Он окончил Школу Изящных Искусств в Париже в 1947 году.

В 1953 году он создал собственное агентство. Эта мастерская по сути является студией дизайна и внутренней отделки. В 1957 году мастерская имела первый большой успех: выставочный зал для стекольных заводов Boussois на бульваре Осман в Париже. Таким образом, мастерская начинает ориентироваться на частный заказ и, в частности, Compagnie Générale Immobilière de France (COGIFRANCE), с которой Роже Анже устанавливает регулярное сотрудничество. Он также участвовал во многих проектах с Пьером Пуччинелли, в том числе в резиденции Иль-Верте в Гренобле.

В 1965 году он получает приглашение от Миррой Альфасса стать главным архитектором проекта Ауровиль.

Его спутница Жаклин реставрировала замок Кресте в Воклюзе.

Архитекторы-модернисты
Ауровиль